Грос-Санкт-Флориан () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  . Официальный код  —  6 03 46.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Курт Бауэр (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии